Miles Away () — третий сингл американской певицы Мадонны с её одиннадцатого студийного альбома Hard Candy, выпущенный в октябре 2008 года.

Чарты 
Miles Away занял первые строчки таких хит-парадов как Spain Singles Chart, U.S. Billboard Hot Dance Airplay, U.S. Billboard Hot Singles Sales, U.S. Billboard Hot Dance Club Play. В Японии сингл занял 5 место в Japan Hot 100 Singles; в сингловом чарте Германии — 11 место, 39 место в UK Singles Chart.

Музыкальное видео 

Официально клип на эту песню не снимался. Было выпущено видео (промо) в качестве поддержки старта второй части тура Мадонны Sticky and Sweet Tour. Данное видео представляет собой «нарезку» кадров выступления певицы в первой части тура.

Трек-лист сингла в различных изданиях 
Japanese Promo CD single
 «Miles Away» (Album Version) — 4:49

US Promo CD Single
 «Miles Away» (Radio Edit) — 3:43

Europe iTunes Digital Single
 «Miles Away» — 4:48

EU / UK 2 Track CD Single
 «Miles Away» (Album Version) — 4:48
 «Miles Away» (Thin White Duke Remix) — 6:10

EU Maxi CD Single / Digital Maxi Single / UK 12" Picture Disc
 «Miles Away» (Album Version) — 4:48
 «Miles Away» (Thin White Duke Remix) — 6:10
 «Miles Away» (Rebirth Remix) — 7:27
 «Miles Away» (Johnny Vicious Club Mix) — 7:23

EU/US Maxi CD Single
 «Miles Away» (Radio Edit)
 «Miles Away» (Thin White Duke Remix)
 «Miles Away» (Morgan Page Remix)
 «Miles Away» (Johnny Vicious Club Remix)
 «Miles Away» (Johnny Vicious Warehouse Mix)
 «Miles Away» (Rebirth Remix)
 «Miles Away» (Aaron LaCrate & Samir B-More Gutter Remix)

US Digital Maxi Remixes
 «Miles Away» (Thin White Duke Remix) — 6:09
 «Miles Away» (Johnny Vicious Club Mix) — 7:22
 «Miles Away» (Johnny Vicious Warehouse Mix) — 8:18
 «Miles Away» (Morgan Page Remix) — 7:07
 «Miles Away» (Morgan Page Dub) — 7:10
 «Miles Away» (Rebirth Remix) — 7:24
 «Miles Away» (Aaron LaCrate & Samir B-More Gutter Mix) — 4:57

US Digital Maxi Remix Edits
 «Miles Away» (Radio Edit) — 3:43
 «Miles Away» (Thin White Duke Edit) — 4:33
 «Miles Away» (Morgan Page Edit) — 3:50
 «Miles Away» (Johnny Vicious Club Mix Edit) — 4:37
 «Miles Away» (Rebirth Edit) — 4:00
 «Miles Away» (Aaron LaCrate & Samir B-More Gutter Edit) — 3:28

US 2x12" Vinyl Set
 A1. «Miles Away» (Thin White Duke Remix) (6:09)
 A2. «Miles Away» (Radio Edit) (3:43)
 B1. «Miles Away» (Johnny Vicious Club Remix) (7:26)
 B2. «Miles Away» (Morgan Page Dub) (7:08)
 C1. «Miles Away» (Aaron LaCrate & Samir B-More Gutter Mix) (5:00)

Чарты и сертификаты

Места в чартах

Сертификаты

Чарты в конце года

Примечания 

Песни, написанные Мадонной
Синглы 2008 года
Песни Мадонны
Электропоп-баллады